Алексе́й Аполло́нович Моро́зов ( — ) — полковник лейб-гвардии Павловского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

В 1905 году окончил Павловское военное училище, откуда выпущен был подпоручиком в лейб-гвардии Павловский полк. На 1 января 1910 года — поручик того же полка.

В Первую мировую войну вступил штабс-капитаном Павловского полка. Командовал ротой и батальоном названного полка. Был пожалован Георгиевским оружием

28 сентября 1916 года произведен в полковники. В 1917 году — временно командующий лейб-гвардии Павловским полком.

В конце 1917 года прибыл на Дон в Добровольческую армию. В декабре 1917 — командир гвардейской роты, в январе 1918 года — командир роты в отряде полковника Кутепова в боях у Таганрога, затем командир офицерского взвода в партизанском отряде полковника Чернецова. Участвовал в 1-м Кубанском походе рядовым в 1-й роте Офицерского (Марковского) полка. В сентябре 1918 года — в 4-м батальоне того же полка, с 28 сентября 1918 — в Сводно-гвардейском полку. В октябре 1918 — командир Сводно-гвардейского полка, затем командир 15-го стрелкового полка в Одессе. Летом 1919 года — в марковских частях. 1 августа 1919 года назначен командиром 2-го Марковского полка, вновь сформированного в Харькове. Был ранен в бою под Ельцом 11 октября 1919, оставил должность 15 октября.

Умер от тифа 21 ноября 1919 года. Был похоронен в усыпальнице Войскового собора Екатеринодара.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 02.05.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 18.05.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 26.11.1916)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ПАФ 18.09.1917)

Источники 
 Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1917—1920 годов. Книга вторая. — Париж, 1964.
 Марков и марковцы. — М.: НП Посев, 2001. — С. 471.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 

Полковники (Российская империя)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Кавалеры Георгиевского оружия
Первопоходники
Марковцы
Умершие от тифа
Похороненные в Краснодаре